Fjällbrosmefiskar eller skärlångefiskar (Phycidae) är en familj av fiskar som ingår i ordningen torskartade fiskar (Gadiformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phycidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Torskartade fiskar